Los santos inocentes puede hacer referencia a:
Los santos inocentes, novela de Miguel Delibes publicada en 1981.
Los santos inocentes, adaptación cinematográfica de la primera realizada en 1984.
Día de los Santos Inocentes, día conmemorativo del cristianismo.
Santos Inocentes, banda argentina de rock.